

Patronyme
 Sabhou Makengo, (1964-), est un footballeur et international congolais
 Terence Makengo, (1992-), est un footballeur français (fils du précédent).
 Jean-Victor Makengo, (1998-) est un footballeur français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme